
Fischer (motorfiets), een Amerikaans motorfietsmerk
Brasserie Fischer, een Frans biermerk
Fischer Sports, een Oostenrijks sportmerk

Personen met de achternaam Fischer
 Alexander Fischer (1986), Deense voetballer
 Artur Fischer (1919–2016), Duitse uitvinder en industrieel
 August Fischer (1865–1949), Duitse oriëntalist
 Benjamin Fischer (1980), Zwitsers-Liechtensteinse voetballer
 Bernd Fischer (1936), Duitse wiskundige
 Birgit Fischer (1962), Duitse kanovaarster
 Bobby Fischer (1943–2008), Amerikaans-IJslandse schaker
 Bram Fischer (1908–1975), Zuid-Afrikaanse advocaat en burgerrechtenactivist
 Carsten Fischer (1961), Duitse hockeyer 
 Edmond H. Fischer (1920), Zwitsers-Amerikaanse biochemicus en Nobelprijswinnaar
 Edwin Fischer (1886–1960), Zwitserse pianist, dirigent en muziekpedagoog
 Emil Fischer (zanger) (1838–1914), Duitse zanger
 Erik Fischer (1920–2011), Deense historicus
 Ernst Otto Fischer (1918–2007), Duitse scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Eugen Fischer (1874–1967), Duitse arts en eugeneticus
 Eugène Fischer (1930), Nederlandse politicus
 Flor Fischer (1936–1998), Belgische priester
 Frans Fischer (1875–1949), Belgische politicus
 Franz Fischer (scheikundige) (1877–1947), Duitse chemicus, mede-uitvinder van het Fischer-Tropschproces
 Franz Fischer (SS'er) (1901–1989), Duitse SS-Sturmscharführer, een van de Vier, Drie en Twee van Breda
 Fritz Fischer (arts) (1912–2003), Duitse arts en Sturmbannführer
 Fritz Fischer (biatleet) (1956), Duitse biatleet
 Gerhard Fischer (uitvinder) (1899–1988), Duits-Amerikaanse ingenieur
 Gerrit Fischer (1916–1984), Nederlandse voetballer
 Gotthilf Fischer (1928), Duitse koorleider
 Gunnar Fischer (1910–2011), Zweedse cameraman
 Gustav Fischer (ontdekkingsreiziger) (1848–1886), Duitse arts, ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker
 Hans Fischer (1881–1945), Duitse scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Heinz Fischer (1938), Oostenrijkse politicus
 Helene Fischer (1984), Duitse zangeres
 Henri Théodore Fischer (1901–1976), Nederlandse cultureel-antropoloog
 Hens Fischer (1939), Nederlandse voetballer
 Hermann Emil Fischer (1852–1919), Duitse scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Iván Fischer (1951), Hongaarse dirigent
 Jaap Fischer (1938), Nederlandse zanger
 Jack Fischer (1974), Amerikaanse ruimtevaarder
 Jan Fischer (1951), Tsjechische politicus
 Jenna Fischer (1974), Amerikaanse actrice
 Jeroen Fischer (1966), Belgische atleet
 Johan Fischer (1698–1778), Nederlandse organist en beiaardier
 Johann Fischer (1646–1720), Duitse componist.
 Johann Gotthelf Fischer von Waldheim (1771–1853), Duits-Russische bioloog
 Johann Gustav Fischer (1819–1889), Duitse herpetoloog
 Johann Kaspar Ferdinand Fischer (1656–1746), Duitse componist en organist
 Johann Michael Fischer (1692–1766), Duitse architect
 Joschka Fischer (1948), Duitse politicus
 Josef Fischer (1865-1953), Duitse wielrenner
 Josef Ludvik Fischer (1894-1973), Tsjechische filosoof en socioloog
 Julia Fischer (1983), Duitse violiste
 Karl Fischer (1901-1958), Duitse scheikundige
 Karl August Fischer (1885–1975), Duitse politicus
 Kitty Fischer (1875–1940), Noorse zangeres
 Klaus Fischer (1949), Duitse voetballer
 Klaus Fischer (indoloog) (1919–1993), Duitse kunsthistoricus en indoloog
 Larry "Wild Man" Fischer (1944–2011), Amerikaanse muzikant
 Lisa Fischer (1958), Amerikaanse r&b-zangeres
 Ludwig Fischer (1915–1991), Duitse Formule 1-coureur
 Ludwig von Fischer (1805–1884), Zwitserse politicus
 Martijn Fischer (1968), Nederlandse acteur
 Michael Gotthard Fischer (1773–1829), Duitse componist
 Murilo Fischer (1979), Braziliaanse wielrenner
 Nora Fischer, (1987), Nederlands mezzosopraan
 Oskar Fischer (1923), Duitse politicus
 Otto Wilhelm Fischer (1915–2004), Oostenrijkse acteur
 Paul Fischer (1860–1934), Deense kunstschilder
 Peter Vogt Fischer (1863–1938), Noorse impresario
 Rudolf Fischer (autocoureur) (1912–1976), Zwitserse autocoureur
 Ruth Fischer (kunstenares) (1913), Nederlandse kunstenares
 Ruth Fischer (politica) (1895-1961), Oostenrijks-Duitse politica
 Sander Fischer (1988), Nederlandse voetballer
 Sven Fischer (1971), Duitse biatleet
 Stanley Fischer (1943), Israëlisch-Amerikaanse bankier
 Theodor Fischer (1878-1957), kunsthandelaar
 Thierry Fischer (1957), Zwitserse dirigent en fluitist
 Tina Fischer (1970), Duitse golfprofessional
 Urs Fischer (1966), Zwitserse voetballer en voetbalcoach
 Vera Fischer (1951), Braziliaanse actrice en schoonheidskoningin
 Viktor Fischer (1994), Deense voetballer

Zie ook (doorverwijspagina) 
 Rudolf Fischer

Fictieve personen met de achternaam Fischer
Barbara Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden
Charlie Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijdenFos Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijdenFlorien Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijdenFay Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijdenMorris Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijdenBas Fischer, personage uit de soapserie Goede tijden, slechte tijden''

Zie ook
Fisher (doorverwijspagina)